Anfilogino Guarisi — futebolista brasileiro conhecido como Filó
Filó (voleibolista) — jogadora brasileira

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos